YPK steht für:
 Flughafen Pitt Meadows (IATA-Code), Flughafen von Pitt Meadows, kanadische Provinz British Columbia

ypk steht für:
 Yupik (Sprache) (ISO-639-2-Code), Eskimosprache der Yupik

Abkürzung